Liberty poate fi:

 Liberty Center Mall, centru comercial din București
 Liberty International, trust imobiliar listat pe London Stock Exchange
 CF Liberty Salonta, club de fotbal  din Oradea, România
 Stadionul Liberty, stadion din Salonta, județul Bihor, folosit de echipa CF Liberty Salonta
 One Liberty Plaza, zgârie-nori în cartierul Manhattan din New York City
 130 Liberty Street, clădire din New York City
 Liberty City (Grand Theft Auto), unul din orașele fictive din jocul GTA, realizat după New York